La Coppa di Francia 2018-2019 è la 43ª Coppa di Francia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano 68 squadre (18 iscritte alla LNB Pro A 2018-2019, 18 della Pro B, 27 della Nationale Masculine 1 e 5 della Nationale Masculine 2). Le migliori sette squadre al termine della LNB Pro A 2017-2018 entrano in gioco direttamente agli ottavi di finale, mentre tutte le restanti squadre entrano in gioco dal secondo turno.

Partite

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2018-2019
Leaders Cup 2019

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2018
Pallacanestro nel 2019
Coppa di Francia di pallacanestro maschile